Но́вая доро́га:
 Новая дорога — дорога в Ломоносове (Санкт-Петербург)
 Улица Новая Дорога — улица в Москве

Населенные пункты 
 Новая Дорога — деревня в Красноярском крае